Oliver Bierhoff () este un fost fotbalist german, atacant, care a marcat primul gol de aur din istoria competițiilor de fotbal internaționale majore, realizând asta pentru  în Finala Campionatului European de Fotbal 1996.

Palmares

Milan
Serie A: 1998–99

Internațional
Campionatul European de Fotbal: 1996

Individual 
 Golgheter în Serie A: 1997–98
 Fotbalistul german al anului: 1998

Statistici carieră

Cariera internațională

Cariera de club

Viața personală

Oliver Bierhoff este căsătorit cu Klara Szalantzy, un fotomodel din München, fosta prietenă a lui Drazen Petrovic. Ea a fost aproape să-și curme viața într-un accident în care Petrovic a murit. Pe 27 ianuarie 2007, Oliver a devenit tată, născându-se fiica sa.

Note

Legături externe

 Oliver Bierhoff  at history-of-soccer.org Retrieved 30 iunie 2013

Fotbaliști internaționali germani
Fotbaliști germani
Fotbaliști ai lui AC Milan
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai cluburilor din Austria
Fotbaliști ai cluburilor din Italia
Oameni din Karlsruhe
Romano-catolici germani
Nașteri pe 1 mai
Atacanți
Nașteri în 1968
Germani în viață
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998